Шва́бский Альб (), Суровый или Швабский Альп или Швабская Юра — горный массив на юге современной Германии в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

Швабский Альб имеет в Германии официальный номер D60. Горная цепь длиной около 150 километров и шириной от 30 до 37 километров, простирается между реками Неккар и Дунай, составляя раздел между системами последнего и рекой Рейн. Швабский Альб входит вместе с Франконским Альбом в состав Германской или Немецкой Юры.

Описание 

Горный массив Швабии, отсюда и часть названия, представляет собой горное плато, изрезанное ущельями, ограниченное с северо-западной стороны относительно резким перепадом высоты, в то время как с юго-западной стороны оно плавно и постепенно переходит в предальпийский ландшафт.

Юго-западная часть Швабских Альп, в Вюртемберге, называется Гейберг (Heuberg), по народным поверьям швабов (в народных поверьях играющий роль Блоксберга), Гейберг является местом сборища ведьм. Высший пункт в нём — Обергогенберг, 1 011 метров.

На северо-востоке Швабский Альб граничит с крупным кратерным образованием Нёрдлингер-Рис, отделяющим его от Франконского Альба в Баварии. Длина этого тянущегося с юга-запада на северо-восток горного массива составляет около 200 километров, ширина в среднем 40 километров.

Наиболее высокой точкой Швабского Альба является гора Лемберг высотой в 1 015 метров.

В геологическом отношении Швабский Альп иногда относят к расширенному Юрскому горному массиву, тянущемуся от Женевы до Кобурга.

Состав 
Швабская Юра или Альб (Альп), распадается на 5 групп:
 Клеттгаускую, группа расположена между Дунаем и Рейном в кантоне Шаффгаузен;
 Гегаускую;
 Альб;
 Аальбух, группа расположена между Гейслинген и верхним Кохером, наивысшая гора Кохерберг, высота 742 метров;
 Гэртфельд, группа расположена между Бренц-Кохерской долиной, Нёрдлингенским Рисом и Вёрницом.

Пещеры 

Суровый Альп состоит из правильно напластованной юрской извести, которая богата окаменелостями и пещерами, которые признаны объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО, которых насчитывают более 30. Самые замечательные (знаменитые) из них:
 Туманная близ Обергаузена;
 Карла Великого близ Эрпфинген;
 Тутлингенская;
 Мунзингенская;
 Урахская;
 Эрпфингенская;
 Сибиленлохская на горе Тек;
 Гребенштетерская;
 Эрдлох близ Зонтгейма;
 Небеллох близ Пфулингена;
 Холе-Фельс;
 
 другие.

В пещерах, в Швабских Альпах, были найдены:
 костяная флейта, и её возраст был определён в 35 000 лет. Судя по всему, это самый старый музыкальный духовой инструмент в мире;
 «Венера Швабская», самое старое из всех найденных в мире изображений человека.
 В пещере Фогельхерд найдена древнейшая фигурка мамонта возрастом 35 тыс. лет. Также найдены другие фигурки — дикие лошади, львы, северный олень. Их относят к ориньякской культуре.

См. также 
 Альпы

Примечания

Литература 
 Фрелих, «Die Schwäbische Alp», Штутгарт, 1872.

Ссылки 
 Германия, Баден-Вюртемберг: Швабские Альпы, Турбизнес.
 Сайт «немецкая волна» (Deutsche Welle).

Горные массивы по алфавиту
Горные хребты Германии
Горы Баден-Вюртемберга
Швабия
Юра (горы)